Hong Kong
.hk - o código TLD (ccTLD) na Internet para Hong Kong
HK$ - símbolo do dólar de Hong Kong
HKD - código ISO 4217 do dólar de Hong Kong
Heckler & Koch - empresa alemã fabricante de armas
Esporte
Handknattleiksfélag Kópavogs - clube poliesportivo islandês
Larvik HK - clube de andebol em Larvique, na Noruega
HK Express - empresa aérea de Hong Kong

Desambiguações de siglas